Lagunas kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Lagunas, Honduras, Departamento de Lempira,

Mexiko 

 Lagunas, El Barrio de la Soledad, 
 Lagunas, Santiago Lachiguiri, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar